Евангельская гармония () — одно из названий вспомогательной богословской науки (гармонистики), имеющей своей целью согласование евангельских сказаний, или сведе́ние повествований четырёх евангелистов в одно связное, цельное повествование. На Востоке называется евангельской симфонией.. (Также см. Каноны Евсевия).

Приемы, употребляемые евангельской гармонией, различны:
 за основу берётся одно из евангелий и его рассказ пополняется событиями и фактами, записанными у других евангелистов;
 самостоятельно составляется общая схема евангельского повествования и уже на неё нанизываются факты, сообщаемые четырьмя евангелистами.
При этом возникает потребность в сравнительной оценке рассказа евангелистов — и тогда текст становится первым источником новозаветной критики.

Авторы 
Древнейшими авторами евангельской симфонии считаются авторы «Диатессаронов» (, дословно: «через четыре»), или «Гармоний Евангелий»:
 сириец Татиан («Диатессарон»; последняя треть II века);
 египтянин Аммоний Александрийский (первая половина III века).

На Западе первые опыты евангельской гармонии появляются не ранее VI века.
 «Harmonia evangeliga» (1537) Андреаса Озиандера;
 «Synopsis evangeliorum» (Галле, 1774—1775) Иоганна Грисбаха.

При дальнейшем развитии симфония естественным образом перешла в тот научный свод евангельских повествований, который виден в важнейших трудах с задачей цельного изложения жизни Иисуса Христа, например:
 «Жизнь Иисуса Христа» («The Life of Christ», 1874) Фредерика Фаррара;
 «Jésus Christ» (1890) Анри Дидона и др.
Хотя по-прежнему встречались опыты симфонии в её первоначальном виде, пример в России — «Евангельская история о Боге Сыне» Феофана Затворника (М., 1885).

Последовательность событий 
Последовательность евангельских событий по четырём Евангелиям не совпадает, некоторые события упоминаются только в одних и не упоминается в других Евангелиях. Проблема соответствия этих событий и создания единого связного последовательного повествования занимала христианских богословов начиная с первых же веков возникновения христианства.

По изданию Российского Библейского Общества

Оригинальная таблица Синодального издания 1988 г

Критика таблицы 
1. Одно и то же событие «Призыв труждающихся и обременённых» приведено два раза под номерами 49 и 97.
2. Одно и то же событие «Изгнание торгующих из храма» приведено два раза под номерами 21 и 141. Однако,

Примечания

Литература 
 

Новый Завет
Евангелия
Библеистика
Христианское богословие
Христианские термины